Lubowo ou Łubowo est le nom de plusieurs localités polonaises :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Łubowo, gmina du powiat de Gniezno,
 Łubowo, village et siège de cette gmina,
 Lubowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Lubowo, village du powiat de Koszalin,
 Lubowo, village du powiat de Stargard Szczeciński,
 Lubowo, village du powiat de Wałcz,
 Łubowo, village.